Frederick Grubb – brytyjski kolarz szosowy
 Thomas Grubb – irlandzki optyk
 Jeff Grubb – autor książek z gatunku fantasy